Partanna, comune italiano in provincia di Trapani
Partanna-Mondello, quartiere di Palermo
Palazzo Partanna, palazzo di Napoli